Новоутворення (мінералогія)
 Новоутворення (медицина)